Barber Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barber Hill (Franklin County, Massachusetts, 295 m)
 Barber Hill (Franklin County, Massachusetts, 365 m)
 Barber Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Barber Hill (Tennessee)
 Barber Hill (Vermont)